Antonio Panizzolo – calciatore italiano 
 Daniel Panizzolo – calciatore svizzero
 Sandro Panizzolo – teologo italiano